Indywidualne Mistrzostwa Europy na torze trawiastym 2012 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na torze trawiastym w sezonie 2012. W finale zwyciężył Niemiec Stephan Katt.

Finał 
 Eenrum, 19 sierpnia 2012

 Biegi finałowe
 Finał C: Cooper, Lesinasse, Nyström, Godden, Di Palma, Wolff (d)
 Finał B: Fabriek, Phillips, Woortman, Tresarrieu, Kröger (w), Hall (ns)
 Finał A: Katt, Fabriek, de Jong, Tebbe, Phillips, Dryml (d)

Bibliografia 
 Katt Mistrzem Europy
 

2012
2012 w grass tracku
2012 w Holandii